Earnhardt ist der Name folgender Personen:

 Dale Earnhardt (1951–2001), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Dale Earnhardt junior (* 1974), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Jeffrey Earnhardt (* 1989), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Kerry Earnhardt (* 1969), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Ralph Earnhardt (1928–1973), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer

Siehe auch:

 Dale Earnhardt, Inc. – von Dale Earnhardt gegründetes NASCAR-Team